Sommer steht für:
 Sommer, die Jahreszeit
 Sommer (Einheit), altes spanisches Volumenmaß
 Sommer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Sommer (Lied), Lied von Bonez MC und RAF Camora (2022)
 Sommer & Weniger, österreichisches Steinmetzunternehmen
 Sommer, alternativer Titel des Gemäldes Wiese in Bezons (1874) von Claude Monet
 Sommer (1996), französische Filmkomödie von Éric Rohmer
 Sommer (2008), deutscher Spielfilm
 Sommer West (* 1978), kanadische Eishockey- und Softballspielerin, Eishockeytrainerin
 Sommer Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Detroit (1904–1905)
 Sommer Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Bucyrus (1910–1915)

Sommer ist der Name folgender Orte:
 Sommer (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sommer (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sommer (Gemeinde Krieglach), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Im Sommer, Gemälde von Renoir
 Villa Sommer in Oberlößnitz
 Somer
 Sommar